Guy Xhonneux Dewolf,  ( Boma, Congo Belga,1953 - ...),  botânico e engenheiro agrônomo. Belga de nascimento e colombiano de adoção.

Xhonneux, Guy
Xhonneux, Guy